Přepadení může být:
 synonymum k napadení
 loupežné přepadení

historie
 Přepadení vysílačky v Gliwicích
 Přepadení celnice v Habarticích
 Přepadení okresu Berehovo
 Přepadení okresu Jesenské

filmy
 Přepadení (film, 1986)
 Přepadení (film, 1999)
 Přepadení 13. okrsku (film, 1976)
 Přepadení 13. okrsku (film, 2005)
 Přepadení v Pacifiku

divadelní hra
 Půlnoční přepadení

Externí odkazy